Wheeler Peak est le nom de plusieurs sommets aux États-Unis :
 Pic Wheeler (Nevada) ;
 Pic Wheeler (Nouveau-Mexique) ;
 Pic Wheeler (Alaska).